JDN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jordan (Montana) (Stati Uniti)